Berg steht für:

 Berg, eine höhere Erhebung im Gelände
 Gebirgspass, früher weiter verbreitete Bedeutung (heute noch bei Passnamen), auch Anstiege im Sport

Berg heißen:

geographische und astronomische Objekte:
 zahlreiche Orte, siehe Berg (Ortsname)

 Berg (Weißenstadt), 691 m, Berg in Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Berg (Grafenberg), 463,9 m, Berg im Albvorland bei Grafenberg (Landkreis Reutlingen), Baden-Württemberg
 Berg (Fisibach), 603 m, Berg im Studenland bei Fisibach, Kanton Aargau

 Escherndorfer Berg (Weinlage), Weinlage im Anbaugebiet Franken
 Herzogtum Berg, Territorium des Heiligen Römischen Reiches
 Berg (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Honschaft Berg im Amt Steinbach
 Honschaft Berg, alternativer Name der Honschaft Ketzberg
 Schloss Berg – mehrere Schlösser
 (4528) Berg, Asteroid des Hauptgürtels
 Berg-Eisstrom, Antarktika

Personen und Unternehmen:
 ein häufiger Nachname, siehe Berg (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 mehrere Adelsfamilien, siehe Liste der Adelsgeschlechter namens Berg
 Berg Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Berg Publishers, US-amerikanischer Verlag
 Café Berg in Wien, siehe Berg und Löwenherz
 Hay-Berg Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bergtoys, auch „Berg“, niederländischer Hersteller von Kinderspielzeug, vor allem Trampoline und Tretautos
 Berg Brauerei in Ehingen, Baden-Württemberg 
 Tim Berg, Alias des schwedischen DJs und Musikproduzenten Avicii

Schiffe:
 Berg (Schiff, 1951)
 Berg (Schiff, 1961)
 Berg (Schiff, 2021)

Siehe auch:

 Herzogtum Berg
 Berge
 Am Berg
 Der Berg
 Cerro Berg

 Berck
 Bergh
 Bergk
 Berk
 Baerg